Live Oak (Comtat de Sutter), ciutat de Califòrnia
 Live Oak (Comtat de Santa Cruz), població al Comtat de Santa Cruz a l'estat de Califòrnia (Estats Units d'Amèrica) 
 Live Oak (Florida)
 Live Oak (Texas)